Алекса́ндр Ткачу́к:
 Ткачук, Александр Иванович (род. 1985) — украинский футболист.
 Ткачук, Александр Тимофеевич  (1896—1971) — советский военачальник, полковник, полный Георгиевский кавалер.